

Населені пункти та їхні частини
 Осувка — село в гміні Черніково Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Осувка — село в гміні Нємце Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Осувка — село в гміні Любовідз Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Осувка — село в гміні Серпць Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Осувка — село в гміні Сенно Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Осовка (Осувка) — село в гміні Чижі Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Осувка — село в гміні Вишкі Більського повіту Підляського воєводства
 Осувка — село в гміні Шидлув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Осувка — село в гміні Тарнувка Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Осувка — частина села Воля-Владиславовська в гміні Ґарволін Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Осувка — частина села Нове Място в гміні Нове Място Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Осувка — осада в гміні Тшебеліно Битівського повіту Поморського воєводства

Примітки